Anselm Ahlfors – lottatore finlandese
 Bengt Ahlfors – autore, regista, drammaturgo e compositore finlandese
 Fanny Ahlfors – politica socialdemocratica finlandese
 Lars Ahlfors – matematico finlandese